Superlega – lega metallica
Superlega – massima divisione del campionato italiano di pallavolo maschile